Die All England 1903 fanden vom 26. bis zum 28. März 1903 in London statt. Es war die 5. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand erstmals im Hauptquartier der London Rifles Brigade’s City in Islington statt. Nur das Herreneinzel mit Ralph Watling konnte seinen Titel verteidigen.

Austragungsort 
 Hauptquartier der London Rifles Brigade’s City, Bunhill Row, Islington

Sieger und Finalisten

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
All England Champions 1899-2007

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1903
1903
Sportveranstaltung im London Borough of Islington